A competição feminina individual geral do Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2013 teve sua fase classificatória disputada no dia 1 e 2 de outubro e a final foi disputada no dia 4 de outubro.

Medalhistas

Resultados

Qualificatória 
Esses são os resultados da qualificatória.

 Q - qualificada para a final
 R - reserva

Final 
Esses são os resultados da final.

Ver também
 Federação Internacional de Ginástica
 Biografias dos ginastas

Ligações externas 
 

Individual geral